Художественная гимнастика на XXVII летних Олимпийских играх была представлена двумя видами программы: индивидуальное многоборье и групповое многоборье.

Медалисты

Личное многоборье

Результаты 
24 гимнастки соревновались на этапе квалификации в индивидуальном многоборье. Этот этап проходил 27 августа. Десять гимнасток, получивших максимальные оценки, продолжили борьбу в финале, который состоялся 29 августа.

Квалификация

Финал 

 TV — техничность; AV — артистичность; EX — исполнение.

Групповое многоборье 
Соревнования по групповой программе проходили 26 (квалификация) и 28 августа (финал).

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Gymnastics Results.com